Храхолуски могу бити:

 Храхолуски (Прахатице), насељено мјесто у округу Прахатице, Јужночешки крај, Чешка Република
 Храхолуски (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република